Robert Adair peut faire référence à :

 Robert Adair (mort 1737), député irlandais pour Philipstown et protagoniste dans une version de la chanson Robin Adair ;
 Robert Adair (1763-1855), diplomate britannique ;
 Robert Adair (1811-1886), 1 baron Waveney, député anglais pour Cambridge de 1847-1852 et 1854-1857 ;
 Robert Adair (1876-1951), joueur de cricket irlandais ;
 Robert Adair (1900-1954), acteur américain ;
 Robert Adair (né 1924), physicien américain.

Voir aussi 
 Robert Ader (1932-2011), psychologue américaine qui a cofondé la psychoneuroimmunologie